Dejan Dukovski est un auteur dramatique macédonien ;
 Dejan Bodiroga est un joueur de basket-ball serbe ;
 Dejan Lovren est un footballeur croate.

Voir aussi